Witchfynde () — британская хэви-метал-группа, образованная в северном Ноттингэмшире в середине 1970-х годов.

Группу «Witchfynde» причисляют к движению NWOBHM, хотя её звучание мало соответствовало данному стилю, а тем более сатанинскому имиджу команды.

Коллектив получил некоторую известность только к концу 1970-х. К этому моменту в состав входили вокалист Стив Бриджес, гитарист Монтало (настоящее имя Тревор Тейлор), басист Андро Коултон и ударник Гра Скоресби. Заключив контракт с фирмой Rondelet Music & Records, Witchfynde дебютировали с синглом «Give 'Em Hell». Здесь музыканты одними из первых использовали «сатанинские» тексты, подтолкнув тем самым группу Venom к основанию стиля блэк-метал.

Состав

Текущий состав 

 Лютнер Белц – вокал (1983–1986, 1999, 2008–настоящее время)
 Тревор Тэйлор – гитара (1973–1984, 1999–настоящее время)
 Иен Хэмилтон – бас-гитара  (2018–настоящее время)
 Грэ Скорсби – ударные(1973–1984, 1999–настоящее время)
 Траси Эббот – гитара (2014–настоящее время)

Дискография 

 Give 'Em Hell (1980)
 Stagefright (1980)
 Cloak and Dagger (1983)
 Lords of Sin (1984)
 The Witching Hour (2001)
 Play It to Death (2008)

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы по алфавиту
Хеви-метал-группы Великобритании